Papa Innocenzo è stato il nome di tredici papi:

 papa Innocenzo I (401-417), santo
 papa Innocenzo II (1130-1143)
 papa Innocenzo III (1198-1216)
 papa Innocenzo IV (1243-1254)
 papa Innocenzo V (1276)
 papa Innocenzo VI (1352-1362)
 papa Innocenzo VII (1404-1406)
 papa Innocenzo VIII (1484-1492)
 papa Innocenzo IX (1591)
 papa Innocenzo X (1644-1655)
 papa Innocenzo XI (1676-1689), beato
 papa Innocenzo XII (1691-1700)
 papa Innocenzo XIII (1721-1724)